Жабкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Жабкино — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Жабкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Жабкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Украина 
 Жабкино — село в Кролевецком районе Сумской области.

См. также 
 Жабино